София Стоилова Кондова е българска просветна деятелка и революционерка от Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
София Кондова е родена на 9 април 1888 година в град Неврокоп, тогава в Османската империя, днес в България. Учи в българската девическа гимназия в Солун, след което учителства в Разлог, Просечен и Тешово. През 1906 година е секретар на драмския околийски комитет на ВМОРО. Есента на същата година е арестувана и осъдена на смърт. Присъдата е заменена с доживотен затвор и е заточена в Диарбекир, но е амнистирана през юли 1908 година след Младотурската революция. Установява се в София, където умира на 3 декември 1948 година.

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Деятелки на ВМОРО
Български революционери от Македония
Родени в Гоце Делчев
Починали в София
Възпитанички на Солунската българска девическа гимназия
Български просветни дейци от Македония
Български имигранти от Македония в София
Затворници в Диарбекир